Sepp Zehnder ist der Name folgender Personen:

* Sepp Zehnder (Skispringer, 1944) (* 1944), Schweizer Skispringer
 Sepp Zehnder (Skispringer, 1974) (* 1974), Schweizer Skispringer

Siehe auch:
 Josef Zehnder